«Фрида» () — драма 2002 года, рассказывающая о жизни мексиканской художницы Фриды Кало. Фильм основан на книге Хейден Эрреры «Фрида: Биография Фриды Кало».

Лауреат премии «Оскар» в номинациях «Лучшая музыка к фильму» и «Лучший грим». Исполнительница главной роли Сальма Хайек за актёрскую работу в ленте выдвигалась на премии «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA.

Сюжет 
1922 год. Фрида Кало - жизнерадостная 18 летняя девушка. Автобус на котором она едет сталкивается с трамваем. Фрида получает, тяжёлые травмы, металлический поручень, пронзает её тело насквозь, она прикована к кровати. Отец приносит ей принадлежности для рисования. Любимый мужчина оставляет её.

К Фриде возвращается способность ходить. Она навещает художника-монументалиста Диего Риверу, требуя честной критики ее картин. Между Фридой и Риверой начинаются отношения. Когда он делает предложение, она говорит ему, что ожидает от него верности. Тем не менее, Ривера вступает в связь самыми разными женщинами. Фрида не остаётся в долгу и занимается сексом с мужчинами и женщинами, в том числе с одной из любовниц Риверы.

1934 год. Пара едет в Нью-Йорк. Ривера создаёт фреску «Человек на перекрестке» по просьбе семьи Рокфеллеров, её размещают в Рокфеллеровском центре. Кало живёт в США, у неё случается выкидыш. Она возвращается в Мексику на похороны матери. Ривера, придерживающийся коммунистических убеждений, отказывается пойти на компромисс со своим покровителем Нельсоном Рокфеллером, и изменить фреску, в результате фреска уничтожается. Ривера неохотно возвращается в Мексику.

Сестра Кало, Кристина, переезжает к ним в их дом-студию в Сан-Анхеле в качестве ассистентки Риверы. Кало обнаруживает, что Ривера спит с Кристиной. Она оставляет Риверу и впадает в алкоголизм, возвращается в дом своей семьи в Койоакане. Они воссоединяются во время празднования Диа-де-лос-Муэртос, где он просит ее встретить и приютить Льва Троцкого, получившего политическое убежище в Мексике. Во время экскурсии в Теотиуакан, Троцкий заинтересовывается творчеством Кало, они становятся любовниками. Жена Троцкого узнает об этом и вынуждает мужа покинуть безопасный дом Кало.

Кало уезжает в Париж, когда Диего понимает, что она изменила ему с Троцким. Тем не менее, у Риверы не было особых проблем с другими делами Кало, поскольку Троцкий был слишком важен, чтобы быть тесно связанным с его женой. Когда она возвращается в Мексику, он просит развода. В 1940 году Троцкий становится жертвой покушения. Полиция подозревает Риверу в организации убийства. Когда им не удается его найти, Кало арестовывают. Кристина приезжает и выводит Кало из тюрьмы, объясняя, что Ривера убедил президента Карденаса освободить ее.

Гангрена поражает Кало, ей удаляют пальцы на ногах,. Ривера просит Кало снова выйти за него замуж, и она соглашается. Ее состояние всё ухудшается, врачам приходится отнять ногу. Пневмония делает ее прикованной к постели. В 1953 году кровать Кало переносят из её дома в музей, чтобы она посетила свою первую персональную выставку в родной стране.

В ролях

Русский дубляж

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

 Обзор и критика фильма // New York Times

Фильмы-драмы Канады
Фильмы-драмы Мексики
Фильмы-драмы США
Фильмы-биографии США
Фильмы на тематику бисексуальности
Экранизации литературных произведений
Фильмы-биографии о художниках
Фильмы:Персонаж:Лев Троцкий
Фильмы на английском языке
Фильмы США 2002 года
Фильмы Канады 2002 года
Фильмы Джули Теймор
Фрида Кало